Хан - річка у Росії, притока Сейму
 Хан - річка у Південній Кореї
 Хан — річка в Намібії, притока Свакопа.